Fredsloppet kan avse:

Fredsloppet (cykel)
Fredsloppet (löpning)